Die Indian Open 2017 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2017/18, das vom 12. bis 16. September in Visakhapatnam in Indien ausgetragen wurde. Es war die vierte Ausgabe der Indian Open. Titelverteidiger war der Schotte Anthony McGill. Er erreichte zum zweiten Mal in Folge das Finale, musste sich diesmal aber seinem Landsmann John Higgins geschlagen geben. Für Higgins war es der 29. Sieg seiner Karriere bei einem Weltranglistenturnier, damit stieg er zum zweitbesten Spieler der Main-Tour-Geschichte (nach Stephen Hendry) auf.

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld wurde im Vergleich zum Vorjahr um 23.000 £ erhöht. Davon profitierten diejenigen, die Runde 2 erreichten, aber auch die Viertel- und Halbfinalisten.

Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break stand bei 25.000 £

Finalrunde 
Bis auf das Finale wurden alle Spiele im Best-of-7-Modus gespielt. Das Finale gewann, wer zuerst fünf Frames für sich entschieden hatte.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos in die nächste Runde eingezogen

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde am 1. und 2. August 2017 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Sieben Partien wurden erst in Indien zum Auftakt des Hauptturniers ausgetragen. Das war zum einen die Partie des Titelverteidigers Anthony McGill. Zum anderen bekamen 6 Spieler mit einer Wildcard des indischen Verbands die Gelegenheit, am Turnier teilzunehmen. Diese Partien wurden in die Qualifikationsrunde integriert und nicht wie im Vorjahr als Zwischenrunde gespielt. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Durch eine vom indischen Verband vergebene Wildcard im Turnier
kl. = kampflos in die Hauptrunde eingezogen

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Visakhapatnam
Sport (Andhra Pradesh)